Richard Graham est un nom pouvant désigner:

 Richard Graham (acteur) (1960-), acteur britannique
 Richard Graham (1er vicomte Preston) (1648-1695), diplomate et homme politique britannique
 Richard Graham (homme politique) (1958-), homme politique britannique

Voir aussi

Graham, Richard